Polidor – imię męskie
 Polidor – rzeźbiarz, współautor Grupy Laokoona
 Polidor (gr. Polydoros, łac. Polydorus) – w mitologii greckiej syn Kadmosa, brat Semele
 Polidor (gr. Polydoros, łac. Polydorus) – w mitologii greckiej syn Priama

Zobacz też 
 Polidor Plasden – święty katolicki
 Polydoros – planetoida o numerze katalogowym 4708